Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1991 () — 3-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 13 по 21 сентября 1991 года в городе Берлин, Германия.

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, 2-е место заняла сборная Германии, бронзовым призёром стала сборная Нидерландов.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1989
  — 1-е место на чемпионате мира 1990
  — 1-е место на летних Олимпийских играх 1988

Результаты игр 
Время начала матчей указано по UTC+02:00

Награды

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1991 на официальном сайте FIH
 FIH Media Guide (статистика по розыгрышам Трофея чемпионов) на сайте веб-архива web.archive.org
 Страница о турнире на сайте hockey.de

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1991 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1991

1991
Сентябрь 1991 года
Спорт в Германии в 1991 году
1991 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине